Olio di semi di canapa
Olio essenziale di fiori di canapa
Olio di hashish